El Torneig de Florianópolis 2013, també conegut com a Brasil Tennis Cup 2013, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany als International Tournaments. L'edició inaugural se celebrà entre el 24 de febrer i el 3 de març del 2013 a Florianópolis, Brasil.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2013
WTA Tour 2013